Сем () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на південний захід від Парижа, 135 км на південний захід від Орлеана, 37 км на південь від Тура.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 281 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 667,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сем на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сем на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр і Луара